Baureihe 55 steht für:

 Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge D der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 55.0–6: Preußische G 7.1, PKP-Baureihe Tp1, LBE G 7
 Baureihe 55.7–14: Preußische G 7.2, PKP-Baureihe Tp2
 Baureihe 55.15: ČSD-Baureihe 413.1
 Baureihe 55.16–22: Preußische G 8, PKP-Baureihe Tp3
 Baureihe 55.23–24: Preußische G 9
 Baureihe 55.25–57: Preußische G 8.1, PKP-Baureihe Tp4
 Baureihe 55.57: Mecklenburgische G 7.2
 Baureihe 55.57–58II: BBÖ 73, ČSD-Baureihe 414.0, PKP-Baureihe Tp15, JDŽ 133
 Baureihe 55.58: Mecklenburgische G 8.1
 Baureihe 55.59: Pfälzische G 5
 Baureihe 55.59II: BBÖ 174, PKP-Baureihe Tp17, PKP-Baureihe Tp106
 Baureihe 55.60: Sächsische I V
 Baureihe 55.60II: ČSD-Baureihe 413.2
 Baureihe 55.61: PKP-Baureihe Tp6, PKP-Baureihe Tp108, PKP-Baureihe Tp109, PKP-Baureihe Tp104, PKP-Baureihe Tp102
 Baureihe 55.62: Oldenburgische G 7
 Baureihe 55.62II: JDŽ 132
 Baureihe 55.70: BBÖ 571
 Baureihe 55.71: ČSD-Baureihe 402.0, ČSD-Baureihe 402.2, ČSD-Baureihe 403.2
 Baureihe 55.72, 55.81: nach 1945 im Bereich der DR verbliebene Preußische G 8.1